Кудряшо́в — русская фамилия; женская форма .

Известные носители 
 
 
 Кудряшов, Андрей Алексеевич (род. 1991) — российский спидвейный гонщик.
 Кудряшов, Антон Владимирович (род. 1967) — российский финансист, генеральный директор ОАО «ВымпелКом».
 Кудряшов, Аркадий Владимирович (род. 1965) — директор и продюсер певца Юрия Шатунова, администратор групп «Мираж» и «Ласковый май».
 Кудряшов, Борис Александрович (1904—1993) — советский учёный, физиолог.
 Кудряшов, Валерий Валерьевич (род. 1984) — украинский яхтсмен.
 Кудряшов, Василий Яковлевич (1909—2001) — советский военачальник, полковник авиации.
 
 Кудряшов, Геннадий Трофимович (1917—1966) — контр-адмирал ВМФ СССР.
 Кудряшов, Герман Николаевич (род. 1964) — советский и российский футболист.
 
 Кудряшов, Евгений Васильевич (1936—1985) — советский искусствовед, историк архитектуры, реставратор.
 Кудряшов, Иван Алексеевич (1896—1972) — русский живописец-супрематист, сценограф, педагог. Ученик Казимира Малевича.
 Кудряшов, Игорь Васильевич (1937—2018) — советский военно-морской деятель, вице-адмирал.
 Кудряшов, Кирилл Дмитриевич (род. 1987) — российский биатлонист.
 
 Кудряшов, Леонид Васильевич (1910—1976) — советский ботаник, доктор биологических наук.
 
 
 Кудряшов, Павел Игоревич (род. 1996) — российский футболист.
 
 
 Кудряшов, Трофим Павлович (1891—1939) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Кудряшов, Фёдор Васильевич (род. 1987) — российский футболист.
 Кудряшов, Юрий Борисович (1930—2015) — российский биофизик, заслуженный деятель науки РФ.

